„Спайдър-Мен вселената на Сони“ () е американска супергеройска поредица от филми, продуцирана от студиото Сони Пикчърс и базирана на героите на Марвел Комикс.

Сони притежават правата за филми върху персонажа Питър Паркър / Спайдър-Мен както другите персонажи, които правят дебюта си в комиксите му. След като създават две поредици от филми за Спайдър-Мен с режисьорите Сам Рейми и Марк Уеб, Сони включват договор с Марвел Студио за съвместно използване на персонажа в Киновселена на Марвел, докато си създават и тяхна поредица от филми, които споделят същата мултивселена с филмите на Марвел.

Филми

Общи герои от Спайдър-Мен вселената на Сони

Други филми от

Отзиви

Източници 

Американски научнофантастични екшъни